Jean-Marc Grenier est un écrivain québécois né en Abitibi en 1933. Il a travaillé dans les chantiers des centrales hydroélectriques au Québec. Entre deux chantiers, il gère une base pour la compagnie aérienne Nordair au nord du Cercle polaire dans les Territoires du Nord-Ouest. Il y trouve les sujets de ses romans.

Honneurs
 1996 - Prix Angélina-Berthiaume-Du Tremblay du concours littéraire La Plume d'argent, Errance au sommet de la terre .

Œuvres
 Errance au sommet de la terre, 1996
 Les dés étaient pipés, 2000
 De Bersimis à la baie James : récit historique, 2002

Notes et références

Liens externes 

Écrivain francophone
Écrivain québécois
Naissance en 1933